Ло́с-А́льтос ():

Города 
 Лос-Альтос — город в Аргентине.
 Лос-Альтос — город в Испании.
 Лос-Альтос — город в штате Калифорния, США.
 Сан-Антонио де Лос-Альтос — город в штате Миранда, Венесуэла.

Государство 
 Лос-Альтос — государство в Центральной Америке в 1838—1840 годах, а также историческая область на западе Гватемалы и южной части мексиканского штата Чьяпас.